El Morlaco puede referirse a:
 El periódico ecuatoriano El Morlaco Digital.
 El barrio de El Morlaco de Málaga (España).
 El parque de El Morlaco en Málaga (España).